Таложенка — река в России, протекает в Кувшиновском Торжокском районах Тверской области. Устье реки находится в 42 км по левому берегу реки Осуга. Длина реки составляет 33 км. 

В Кувшиновском районе река протекает мимо деревень Берёзки, Сидорово и Родионково Пеньского сельского поселения. Потом мимо деревень Яколицы, Тавруево, Кунино, Велеможье и Колбасино Большекузнечковского сельского поселения

В Торжокском районе на Таложенке стоят деревня Спирово, село Таложня, деревня Бели и село Подольцы Рудниковского сельского поселения,
ниже деревня Соколово, село Арпачёво и деревня Мишково Никольского сельского поселения.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тверца от истока (Вышневолоцкий гидроузел) до города Тверь, речной подбассейн реки — Волга до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010100512110000002192
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110000219
 Код бассейна — 08.01.01.005
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Кувшиновского района
Реки Торжокского района
Притоки Осуги (притока Тверцы)